

Patronyme
 Émile Jungfleisch, (1839-1916), fut un chimiste et pharmacien français qui fut professeur au collège de France.
 Marie-Laurence Jungfleisch, (1990- ) est une athlète allemande, spécialiste du saut en hauteur.

Homonymie
Homonymie de patronyme